Hudec (Hudcová) může být označení pro lidového muzikanta, jedná se také o české příjmení:

 Alois Hudec (1908–1997) – český sportovní gymnasta
Erich Hudec (1901–1972) – český vědec
 František Hudec (1891–1943) – ředitel školy v Trhové Kamenici popravený za účast v Obraně národa
 František Hudec (kněz) (1878–1936) – český (resp. moravský) římskokatolický duchovní
 Imrich Hudec (1914–1999) – slovenský lékař-chirurg
 Ivan Hudec (1947–2022) – slovenský politik a spisovatel
 Jan Hudec – rozcestník
 Jaromír Hudec (* 1936) – český hokejista
Jaroslav Hudec (1901–1985) – český překladatel, filmový publicista, textař a hudební skladatel, jeho pseudonym byl Jiří Voldán 
 Jiří Hudec (* 1964) – český atlet
 Jiří Hudec (skladatel) (1923–1996) – český skladatel, dirigent, organista
 Josef Hudec (1873–1957) – československý politik a poslanec
 Jozef Hudec (1915/6–?) – slovenský fotbalista
 Józef Hudec (1863–1915) – polský politik z Haliče, poslanec Říšské rady
 Karel Hudec (1927–2017) – český zoolog-ornitolog
 Ladislav Hudec – rozcestník
 Martin Hudec (* 1980) – český rallyový závodník
 Martin Hudec (fotbalista) (* 1982) – český fotbalista
 Maximilián Hudec (1836–1891) – slovenský evangelický kněz, učitel a hudební skladatel
 Michal Hudec (* 1979) – slovenský hokejista
 Milan Hudec (* 1947) – slovenský fotbalista
 Miroslav Hudec (* 1951) – český psycholog a politik
 Pavel Hudec Ahasver (* 1941) – český fotograf slovenského původu
 Petr Hudec (1966) (1966–2009) – český fotbalista
 Petr Huděc (1940–2005) – fotbalový trenér (zlato z ME do 16 let 1990)
 Stanislav Hudec (* 1982) – slovenský hokejista
 Tomáš Hudec – rozcestník

Podobná příjmení 
 Hudeček
 Huděc
 Houdek

Česká příjmení
Slovenská příjmení